Limone  může být:
 Limone sul Garda, obec v provincii Brescia v italském regionu Lombardie
 Limone Piemonte, italská obec v provincii Cuneo v oblasti Piemont